TBT Tower er et boligtårn i det centrale Odense på 17 etager opført i perioden fra 2017 til 2019. Bygningen er beliggende i det centrale kryds mellem Østre Stationsvej, Hans Mules Gade og Thomas B. Thriges Gade 100 meter fra Odense Banegård.

Se også 

 Thomas B. Thriges Gade
 TBT Towers egen hjemmeside
 TBT Tower på entreprenørens hjemmeside

Referencer 

Skyskrabere i Danmark
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Odense